Varmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Theodor Varmeier (1587–1642), Jurist
 Jakob Varmeier († 1631), Jurist, Mathematiker und Astronom